Професіональна футбольна група А 1993–94 — 70-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Левські.

Клуби

Турнірна таблиця 

}
}
}
}

Примітки: 
1. Клуб Пирин (Благоєвград) взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як фіналіст Кубка Болгарії 1993—1994.
2. Через певні причини клуб Ботев (Пловдив) не брав участь у єврокубках.
3. Клуб Янтра (Габрово) покинув чемпіонат після спроби підкупу клубу Берое у 8 турі, всі результати були анульовані.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1993–1994
Болгарія
Болгарія
1993 у болгарському спорті
1994 у болгарському спорті